Ээсти Пылевкиви:

 «Ээсти Пылевкиви» («Эстонсланец») — советское и эстонское производственное объединение из г. Йыхви.
 «Ээсти Пылевкиви» — советский и эстонский футбольный клуб из г. Йыхви.